Miejscowości w USA:
 Niskayuna – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schenectady
 Niskayuna – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schenectady
Gminy w USA:
 Niskayuna (ang. Niskayuna Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schenectady